Calvariekapel van Audinghen
 Calvariekapel (Geleen), een kapel in Geleen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Calvariekapel (Hoensbroek), een kapel in Hoensbroek in de Nederlandse gemeente Heerlen
 Calvariekapel (Houthem), een kapel in Houthem in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul
 Calvariekapel (Nunhem), een kapel in Nunhem in de Nederlandse gemeente Leudal
 Calvariekapel (Plaat), een kapel in Plaat (bij Epen) in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Calvariekapel (Maastricht)
 Calvariekapel (Terwinselen), een kapel in de Nederlandse gemeente Kerkrade